Orbán János
 Orbán János (1829–1889) szabadságharcos, rendőrkapitány
 Orbán János (1879–1959) erdélyi magyar közíró, helytörténész
 Orbán János (1950) erdélyi magyar gépészmérnök, tankönyvíró
hasonló nevűek
 Orbán János Dénes (1973) költő, prózaíró